Искушение святого Антония — часто повторяемая тема в искусстве и литературе.

В изобразительном искусстве 

 Искушение святого Антония (икона) — Мартин Шонгауэр (ок. 1470—1475)
 Искушение святого Антония (картина) — Иероним Босх (после 1490)
 Искушение святого Антония (триптих) — Иероним Босх (около 1501)
 Искушение святого Антония — Маттиас Грюневальд (1512—1516)
 Искушение святого Антония — сюрреалистическая картина художника Joos van Craesbeeck (около 1650)
 Искушение святого Антония — Поль Сезанн (1875—1877)
 Искушение святого Антония — Сальвадор Дали (1946)
 Искушение святого Антония — Макс Эрнст (1946)

В литературе 
  — Густав Флобер

В музыке